Клавдий — имя, которое носил ряд святых. Среди них

 Клавдий Интерамнский (†252 или 270) , мученик, воин, пострадал в Терамо (Интерамне) с воинами Карбонаном, Тибадианом и Планием, память 8 января;
 Аполлинарий Клавдий  (†179), епископ иерапольский, память 8 января; 
 Клавдий Римский  (†284), мученик, почитается вместе со свв. Иларией, Иасоном и Мавром, память 3 декабря у католиков и армян, 19 марта у православных;
 Клавдий из Труа (†273), мученик, пострадал с Иакудином, Иустом и иными, память 21 июля;
 Клавдий Византийский (†273), мученик, пострадал в Византии с Дионисием, Спацием, Лукуллианом и Павлом, память 3 июня;
 Клавдий Коринфский (†284), мученик, пострадал вместе с Викторином, Виктором, Никифором, Диодором, Серапионом и Папией, память 31 января и 25 февраля, 9 февраля (у армян),  5 апреля (у сиро-иаковитов) ;
 Клавдий Леонский  (†300), мученик, пострадал в Леоне с Луперкием и Питториком, память 30 октября;
 Клавдий Киликийский (†303), пострадал с Астерием и Неоном, память 23 августа;
 Клавдий Севастийский, один из сорока мучеников Севастийских, память 9 марта у православных, католиков, армян, коптов и сиро-иаковитов, 10 марта у евангелистов, 19 ноября у коптов; 
 Клавдий Остийский  (IV век), мученик в Остии, пострадал с Максимом, Препедигной, Александром и Куцией, память 18 февраля со товарищи и 7 июля;
 Клавдий Вьенский (V век), епископ Вьеннский, память 1 июня;
 Клавдий Безансонский (†696 или 699), игумен Кондатский и епископ Безансонский, память 6 июня;
 Клавдий Римский, мученик, один из четырёх венценосных мучеников, память  июля, 8 ноября у католиков; 9 ноября, 18 декабря у православных;
 Клавдий из Эролы , память 9 июля.

Примечания